

Улицы

Переулки

Проезды

Площади

См. также 

 Великий Устюг

Примечания

Литература 
 

Улицы Великого Устюга
Великий Устюг
Списки:Вологодская область